Ormen Långe eller Ormen Lange kan syfta på:

Ormen Långe – ett legendariskt krigsskepp under vikingatiden
Ormen Långe (hus, Masmo) – en fastighet i Huddinge kommun
Ormen Långe (hus, Svappavaara) – ett bostadshus i Svappavaara
Ormurin langi – en populär färöisk sång (Ormen Långe på färöiska)
Ormen Långe (Liseberg) – en tidigare åkatraktion på Liseberg
Ormen Långe (passagerarfartyg på Göta Kanal) – ett passagerarfartyg på Göta kanal från 1826
 Ormen Långe (bil) – en sexcylinders personbil från 1905
Ormen Lange (gasfält) – ett norskt gasfält